Gorgus är ett släkte av skalbaggar. Gorgus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Gorgus